Morejón ist der Familienname folgender Personen:

 Genovevo Morejón (* 1954), kubanischer Leichtathlet
 Juan de Dios Ramos Morejón († 2016), kubanischer Tänzer, Perkussionist und Choreograf 
 Luis Morejón (* 1973), ecuadorianischer Tennisspieler
 Nancy Morejón (* 1944), kubanische Schriftstellerin
 Osvaldo Morejón (* 1959), bolivianischer Leichtathlet
 Pedro de Morejón (1562–1639), spanischer Jesuitenpater
 Yordan Alain Hernandez Morejon (* 1996), kubanischer Amateur-Boxer